Подкопаев, Юрий:
 Подкопаев, Юрий Александрович (род. 1972) — российский тележурналист.
 Подкопаев, Юрий Владимирович (род. 1956) — заместитель Председателя Верховного Совета Крыма (1995—1997), министр образования Крыма (1997—1998).